Фёдор Анато́льевич Тю́тин (род. 19 июля 1983 года, Ижевск, СССР) — российский хоккеист, защитник. Чемпион мира 2008 года в составе сборной России. Заслуженный мастер спорта России (2009). Входит в пятёрку лидеров среди российских защитников по количеству матчей в НХЛ, уступая только Сергею Гончару, Алексею Житнику, Сергею Зубову и Андрею Маркову.

Биография 

Двукратный чемпион мира среди молодёжи (Чехия-2002 и Канада-2003) в составе сборной России. Чемпион мира 2008 года в составе основной сборной России.

На драфте НХЛ 2001 года выбран во 2-м раунде под общим 40-м номером командой «Нью-Йорк Рейнджерс», к которой присоединился в 2003 году.

В июле 2008 года был обменян в «Коламбус Блю Джекетс». Является одним из ведущих защитников клуба, трижды был лучшим бомбардиром среди игроков оборонительной линии (сезоны 2008/2009 (34 очка), 2010/2011 (27 очков) и 2012/2013 (22 очка)), рекордсмен клуба по количеству набранных очков (141) и результативных передач (110) среди защитников.

В конце лета 2011 года продлил с «Коламбусом» контракт на 6 лет (до конца сезона 2017/2018) на сумму $ 27млн.

Во время локаута в НХЛ в сезоне 2012/13 выступал за мытищинский «Атлант».

29 июня 2016 года «Коламбус» выкупил контракт Тютина, после чего игрок стал неограниченно свободным агентом и заключил однолетний контракт с «Колорадо Эвеланш» на $ 2 млн.

Завершил карьеру после сезона 2016/17 в возрасте 33 лет.

В сентябре 2018 года вошёл в скаутский штаб «Коламбус Блю Джекетс».

Женат, трое дочерей.

Статистика

Клубная карьера

Сборная

Достижения 
 Является рекордсменом клуба «Коламбус Блю Джекетс» среди защитников по статистическим показателям:
 Наибольшее количество сыгранных игр за сезон: 82 (2008/2009) (аналогичный результат ещё у трёх защитников клуба)
 Наибольшее количество результативных передач: 144
 Наибольшее количество набранных очков: 182.

Примечания 

Хоккеисты России
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки «Гелф Шторм»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Заслуженные мастера спорта России